Allenbatrachus är ett släkte av fiskar. Allenbatrachus ingår i familjen paddfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Paddfiskar
Allenbatrachus